Kríkellon kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kríkellos, ort, Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Kríkellon (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Nomós Evrytanías, 

Robotskapade Greklandförgreningar